200 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 5 sierpnia, a finał 6 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 39 pływaczek z 32 krajów.

Mistrzynią świata została reprezentantka Japonii Natsumi Hoshi. Srebro wywalczyła Amerykanka Cammile Adams, a brąz Chinka Zhang Yufei.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:14.

WJ – rekord świata juniorek

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:25.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:20.

WJ – rekord świata juniorek

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015